Bratčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bratčice (okres Brno-venkov)
 Bratčice (okres Kutná Hora)